Beaverton peut désigner :

Localités

Beaverton est une ville de l'Ontario.

Beaverton est une ville de l'Alabama.
 Beaverton est une ville du Michigan.
 Beaverton est une ville de l'Oregon.

Homonymie de toponyme